

Patronyme 

 Hieronymus van Alphen (1746-1803), écrivain néerlandais ;
 Pauline Alphen, écrivain franco-brésilienne ;
 Hans Van Alphen, athlète belge, spécialiste du décathlon ;
 John Van Alphen, footballeur belge.

Toponyme 

 Alphen-Oosterwijk ;
 Alphen, village néerlandais de la province de Gueldre, dans la commune de West Maas en Waal ;
 Alphen-sur-le-Rhin, commune néerlandaise de la province de Hollande-Méridionale ;
 Alphen-Chaam, commune néerlandaise de la province du Brabant-Septentrional ;
 Alphen, village néerlandais de la province du Brabant-Septentrional, dans la commune d'Alphen-Chaam ;
 Alphen en Riel, ancienne commune néerlandaise du Brabant-Septentrional.

Voir aussi